South Stoke kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 South Stoke, Oxfordshire, ort i England, 
 South Stoke, West Sussex, ort i England,